

Agora
Agora (Bruno e Marrone)
Agora (álbum de NX Zero)
Agora (álbum de Biquini Cavadão)
Agora São Paulo — jornal de perfil popular publicado na cidade de São Paulo, Brasil

Ágora
Ágora — praça principal das cidades gregas
Ágora (filme) — de Alejandro Amenábar (2009)

Desambiguações de música